

Presentación previa 
Teimuraz Gabashvili fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Marko Tepavac derrotó en la final a Dudi Sela.

Cabezas de serie 

  Dudi Sela (Finalista)
  Karen Jachanov (Cuartos de final)
  Radu Albot (Semifinales)
  Aleksandr Nedovyesov (Segunda ronda)

<ol start=5>
  Amir Weintraub  ''(Primera ronda)
  Denys Molchanov ''(Primera ronda)
  Dmitry Popko ''(Cuartos de final)
  Aslan Karatsev ''(Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Qarshi 2016